Inlecypris est un genre de poissons téléostéens de la famille des Cyprinidae et de l'ordre des Cypriniformes. Le genre Inlecypris est mono-typique, c'est-à-dire qu'il n'est composé que d'une seule espèce, Inlecypris jayarami. Cette espèce est de « danionin » est originaire du lac Inle au Myanmar.

Liste des espèces 
Selon :

 Inlecypris jayarami (Barman, 1984)

Note 
 Inlecypris auropurpurea (Annandale, 1918)  - voir Devario auropurpureus

Notes et références

Références taxinomiques 

 
 
 
 
 
 

Cyprinidae
Cypriniformes (nom scientifique)